Мосота () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сарагоса. Занимает площадь 8,7 км². Население — 114 человек (на 2010 год). Расстояние — 25 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы